Il doppio del torneo di tennis Ferrara Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bernard Mitton e Butch Walts che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Hans Simonsson 7-6, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bernard Mitton /  Butch Walts (campioni)
 Stanislav Birner /  Hans Simonsson (finale)

 Hank Pfister /  Pavel Složil (primo turno)
 Mike Gandolfo /  Libor Pimek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ferrara Open 1983